Killing Floor steht für:

 Killing Floor (Lied), Bluessong von Howlin’ Wolf (1964)
 Killing Floor (Computerspiel), Computerspiel von Tripwire Interactive (2009)
 Killing Floor 2, Computerspiel von Tripwire Interactive (2016), Nachfolger von Killing Floor